Шалга :
 Шалга (приток Патры) — река в Пошехонском и Первомайском районах Ярославской области
 Шалга (приток Содошки) — река в Вологодской области, правый приток Содошки
 Шалга (гора) — гора в окрестностях Онеги (Архангельская область)
 Шалга — микрорайон города Онега